Pim, folyó Oroszországban, az Ob jobb oldali mellékfolyója
PIM – rövíditések
 Petőfi Irodalmi Múzeum
 Személyes információszervezés, angolul Personal Information Management